Ре́шке () — семья польских музыкантов (два брата и сестра). В 1884 году все трое с триумфом выступили на сцене «Гранд-опера», во французской премьере «Иродиады» Массне: Ян в партии Иоанна, Юзефина в партии Саломеи, Эдвард в партии Фануэля.

 Решке, Освальд Адольфович (1883—?) — российский спортивный стрелок.
Решке, Фердинанд (1920—1987) — немецкий боксёр.
 Решке, Эдвард (1853—1917) — польский певец (бас).
 Решке, Юзефина (1855—1891) — польская певица (сопрано).
 Решке, Ян (1850—1925) — польский певец, один из знаменитейших теноров второй половины XIX в.

Музыкальные династии